Фопполо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 208 человек (2008 г.), плотность населения составляет 4 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 24010. Телефонный код — 0345.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики